Obrazy El Greca:
 Święci Piotr i Paweł – obraz z 1592 r.
 Święci Piotr i Paweł – obraz z 1600 r.